Стеклозавод — завод по производству стекла (стекольный завод).

Топонимы в России 
 Стеклозавод — село в Красночикойском районе Забайкальского края.
 Стеклозавод — посёлок в Белозерском районе Курганской области.
 Стеклозавод — посёлок в Городищенском районе Пензенской области.

 Стеклозавод — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги.